Rozgrywki radzieckiej klasy A w sezonie 1960 były dwudziestymi drugimi w historii radzieckiej pierwszej ligi . W rozgrywkach wzięło udział dwadzieścia dwie drużyny, w tym dziesięć, które awansowały z drugiej ligi – Admirałtiejec Leningrad, Awangard Charków, Białoruś Mińsk, Daugava Ryga, Kalev Tallinn, Nieftianik Baku, Paxtakor Taszkent, Kajrat Ałmaty, Spartak Wilno i Spartak Erywań. Zdecydowano zmienić format rozgrywek. Sezon podzielono na rundę zasadniczą w dwóch grupach i rundę finałową w czterech grupach. W pierwszym etapie dwadzieścia dwa kluby, podzielonych na dwie podgrupy po 11 drużyn, rozegrały mecze każdy z każdym po 2 razy, w sumie 20 kolejek. Zespoły, które zajęły pierwsze trzy miejsca, walczyły w drugim etapie o medale. Zespoły, które zajęły miejsca 4-6, walczyły w drugim etapie o miejsca 7-12. Zespoły, które zajęły miejsca 7-9, walczyły w drugim etapie o miejsca 13-18,. Zespoły, które zajęły ostatnie dwa miejsca, walczyły w drugim etapie o miejsca 19-22. Spadała najgorsza drużyna z Rosyjskiej FSRR. Wszystkie kluby straciły swoje punkty zdobyte w pierwszym etapie. Odbyły się 10 kolejek w pierwszych trzech grupach oraz 6 kolejek w grupie ostatniej. Mistrzowski tytuł po raz pierwszy wywalczyła drużyna Torpeda Moskwa. Królem strzelców ligi został Zaur Kałojew z Dinama Tbilisi, który zdobył 20 goli.

Runda zasadnicza

Grupa A

Tabela

Grupa B

Tabela

Runda finałowa

Grupa o miejsca 1-6

Tabela

Grupa o miejsca 7-12

Tabela

Grupa o miejsca 13-18

Tabela

Grupa o miejsca 19-22

Tabela

Najlepsi strzelcy

Nagrody

Przypisy

Bibliografia 
 Profil w bazie Football Facts 
 Profil w bazie Wild Stat 
 Profil w bazie RSSSF 

1960 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Związku Radzieckim